Федорівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Федорівська сільська рада — Вінницька область, Шаргородський район
 Федорівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Малинський район
 Федорівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Новоград-Волинський район
 Федорівська сільська рада — Запорізька область, Приазовський район
 Федорівська сільська рада — Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Федорівська сільська рада — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Федорівська сільська рада — Миколаївська область, Березнегуватський район
 Федорівська сільська рада — Полтавська область, Глобинський район
 Федорівська сільська рада — Полтавська область, Карлівський район
 Федорівська сільська рада — Рівненська область, Гощанський район
 Федорівська сільська рада — Харківська область, Великобурлуцький район
 Федорівська сільська рада — Херсонська область, Білозерський район
 Федорівська сільська рада — Херсонська область, Новотроїцький район